Roger Federer era il detentore del titolo e si è riconfermato battendo in finale Andreas Seppi per 7-61, 6-4.

Teste di serie 

 Roger Federer (campione)
 Kei Nishikori (semifinale, ritirato per infortunio al polpaccio)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Gaël Monfils (quarti di finale, ritirato per infortunio alla gamba)

 Tommy Robredo (secondo turno)
 Pablo Cuevas (primo turno)
 Bernard Tomić (primo turno)
 Ivo Karlović (semifinale)

Qualificati 

  Ričardas Berankis (primo turno)
  Alejandro Falla (secondo turno)

  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno)

Wild Card 

  Dustin Brown (secondo turno)
  Alexander Zverev (secondo turno)

<li>  Jan-Lennard Struff (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2015
ATP World Tour 2015